Луис Гарсия () — испанские имя и фамилия.

Известные носители:
 Гарсия Конде, Луис (род. 1979) — испанский футболист, вратарь.
 Гарсия Постиго, Луис (род. 1969) — мексиканский футболист, нападающий.
 Гарсия Санс, Луис Хавьер (род. 1978) — испанский футболист, нападающий и атакующий полузащитник.
 Гарсия Тевенет, Луис (род. 1974) — испанский футболист, атакующий полузащитник.
 Гарсия Фернандес, Луис (род. 1981) — испанский футболист, нападающий.